Peucedanum galbanum är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Peucedanum galbanum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Siljor
galbanum